El Oueldja est une commune de la wilaya de Khenchela,
 El Ouldja est une commune de la wilaya de Relizane,
 El Ouldja est une commune de la wilaya de Sétif,
 Ouldja Boulballout est une commune de la wilaya de Skikda.